

Sens et origine du nom 
Sandra est un prénom féminin et d’origine grecque. C'est un prénom de la même racine que  Alexandra et  Cassandra qui est moins connu.

Variantes 

 Sandra (italien, anglais, français, espagnol, portugais, allemand, néerlandais, suédois, norvégien, danois, islandais, letton, lituanien, polonais, slovène, croate, serbe, macédonien, tchèque, roumain)
 Sandy (anglais)

Personnes portant ce prénom 
 Sandra, chanteuse pop franco-allemande.
 Sandra Nurmsalu est une chanteuse et violoniste estonienne.
 Sandra Bullock, actrice américaine.
 Sandra Modiano (1959-), écrivaine et enseignante vaudoise.
 Sandra Oh, actrice américaine.

Pour voir tous les articles sur les personnes portant ce prénom, consulter la liste générée automatiquement pour le prénom Sandra.

Autres usages du nom

Logiciel
Sandra est un logiciel permettant d'analyser la configuration d'un PC. De la même manière que le diagnostic DirectX, qui s'obtient en tapant 'dxdiag' dans le menu Exécuter).

Œuvres de fiction 

Sandra (1924), film de Arthur H. Sawyer
Sandra (1965), film de Luchino Visconti avec Claudia Cardinale

Notes et références 

Prénom féminin
Prénom anglais
Prénom français
Prénom italien
Prénom slave
Prénom scandinave